Facteur X peut faire référence à :

 Le facteur X ou facteur Stuart, un procoagulant.
 Facteur-X, une équipe de super-héros de Marvel Comics.
 Factor X est un groupe de rappeurs composé d'Ol Kainry, Kamnouze et Jango Jack.
 The X Factor est une émission de télé réalité de chant
 En biochimie, une famille d'enzymes.